Everberg ist der Name von

 Everberg, Stadt in Belgien 
 Dennis Everberg (* 1991), schwedischer Eishockeyspieler